Piet Retief ist der Name folgender Orte:
 Piet Retief (Südafrika), Stadt in Mpumalanga, Südafrika

Piet Retief ist der Name folgender Personen:
 Piet Retief (1780–1838), südafrikanischer Voortrekker, siehe Pieter Retief